Ignazio Oliva peut désigner :
 Ignazio Oliva (), peintre italien  de l'école napolitaine ;
 Ignazio Oliva (né en 1970), acteur italien. 

Patronyme italien